



Села 
 Ясениця — село в Турківському районі Львівської області.
 Ясениця-Замкова — село в Старосамбірський районі Львівської області.
 Ясениця-Сільна — село в Дрогобицькому районі Львівської області.

Річки 
 Ясениця — притока Дністра.
 Ясениця — притока Стривігору.

Населені пункти та їхні частини

 Ясениця — гміна в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Ясениця — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ясениця — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ясениця — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства
 Ясениця — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ясениця — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ясениця — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ясениця — село в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ясениця — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ясениця — частина міста Полице в Полицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Ясениця — частина села Веньково в гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Ясениця — частина села Дембострув у гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Ясениця-Сівчинська — село в Польщі.
 Ясеніца
 Ясенина

Примітки